Тукан — сузір'я
 Тукан — птах родини Туканові

Тукан — село, Бєлорєцький район, Башкортостан

Прізвище 
 Ібрагім Тукан — палестинський і арабський поет, автор державного гімну Іраку
 Ахмад Тукан — йорданський державний і політичний діяч, прем'єр-міністр Йорданії
  — палестинська поетеса
  — палестинський поет
  — йорданський дипломат
 Алія Баха ад-дін Тукан — королева Йорданії
  — йорданський державний і політичний діяч
  — палестинсько-йорданський архітектор
  — принцеса Йорданії
 Борис Тукан — молдовський та ізраїльський тюрколог-гагаузознавець, діалектолог, лексикограф і перекладач

Див. також 
 Туканово
 Туканська сільська рада
 Людмила Тукан